De Football League Cup 1974/75 was de 15de editie van de strijd om deze Engelse voetbalbeker. Het toernooi begon op 19 augustus 1974 en eindigde op 1 maart 1975 met de finale in het (oude) Wembley Stadium in Londen. In totaal deden 92 clubteams mee aan het toernooi. Aston Villa won de beker voor de tweede keer in de clubgeschiedenis.

Schema

Zie ook
FA Cup 1974/75
Finale League Cup 1975
Engels voetbalkampioenschap 1974/75

Bekervoetbal 1974/75
1975